Kvalspelet till Europamästerskapet i fotboll för damer 1984 spelades under perioden 18 augusti 1982-28 oktober 1983.

Grupper

Grupp 1

Grupp 2

Grupp 3

Grupp 4

Referenser

Allmänna källor
 Uefa.com
 Rsssf.com

1982 i Europa
1983 i Europa
Europamästerskapet i fotboll för damer
Fotbollsåret 1982
Fotbollsåret 1983